Mužská čtyřhra Open Sud de France 2022 probíhala v první polovině února 2022. Do deblové soutěže montpellierského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl finsko-francouzský pár Henri Kontinen a Édouard Roger-Vasselin, jehož členové nestartovali společně. Kontinen do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Rogera-Vasselina se stal Izraelec Jonatan Erlich, s nímž skončil v semifinále na raketách Herberta a Mahutem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal britsko-finskou dvojici Lloyd Glasspool a Harri Heliövaara. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [12–10], v němž Francouzi odvrátili mečbol. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali dvacátou první společnou trofej, respektive čtvrtou na francouzské půdě. Mahut na okruhu ATP Tour vybojoval třicátý šestý deblový titul a pro Herberta to bylo dvacáté třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Matwé Middelkoop /  Philipp Oswald (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Oleksandr Nedověsov /  Ajsám Kúreší (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Open Sud de France
Tenis ve Francii v roce 2022
ATP Tour 2022